Bundesministerium für Arbeit bezeichnet:
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium in Deutschland (von 1949 bis 1957 Bundesministerium für Arbeit)
 Bundesministerium für Arbeit (Österreich)